Елена Александровна Лавнюженкова (род. 30 сентября 1935) — бригадир совхоза «Михейковский» Ярцевского района Смоленской области, полный кавалер ордена Трудовой Славы (1984).

Биография 
Родилась 30 сентября 1935 года в деревне Тахаево Духовщинского района Смоленской области в семье крестьянина.

Испытала трудное военное и послевоенное детство.

После семилетней школы поступила и в 1958 году окончила Шанталовский сельскохозяйственный техникум, получила диплом младшего агронома-полевода. Работала на целине по комсомольской путёвке.

В 1958—1960 годах работала агрономом колхоза в Новодугинском районе, а с 1961 по август 1963 года — бригадир комплексной бригады совхоза «Засижье» Ярцевского района. В 1963 году переехала с мужем в деревню Михейково Ярцевского района. Сначала была рабочей, затем возглавила овощеводческую бригаду совхоза «Михейковский».

С 1973 по декабрь 1985 года — бригадир полеводческой бригады совхоза «Михейковский» Ярцевского района Смоленской области. В 1977 году вступила в КПСС.

Указами Президиума Верховного Совета СССР от 14 февраля 1975 года и от 23 декабря 1976 года награждена орденами Трудовой Славы 3-й и 2-й степени.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 июня 1984 года за высокие показатели и трудовую доблесть, проявленную в выполнении планов и социалистических обязательств по увеличению производства и продажи государству зерна, картофеля и других продуктов земледелия в 1983 году Лавнюженкова Елена Александровна награждена орденом Трудовой Славы 1-й степени. Стала полным кавалером ордена Трудовой Славы.

С декабря 1985 по октябрь 1986 года — председатель профкома совхоза «Михейковский». С октября 1986 по 1990 год — диспетчер этого же совхоза.

Три раза становилась участницей Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ).

С 1990 года — на пенсии. Проживает в деревне Михейково Ярцевского района Смоленской области.

Награды и звания 
Награждена орденами Трудовой Славы 1-й, 2-й, 3-й степеней: 
 Медаль «За трудовую доблесть»
 медалями.
 «Заслуженный работник сельского хозяйства РСФСР» (1980).

Примечания

Литература 
 Беляев И. Н. Честь и слава — по труду. Биобибл. справочник. — Смоленск, 1991

Ссылки 

 Единственный на Смоленщине полный кавалер ордена Трудовой славы